Серединська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Серединська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район